Тамьян:
 Тамьян — племя в составе юго-восточных башкир.
 Тамьян — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Тамьян — деревня в Муслюмовском районе Республики Татарстан.

См. также 
 Тамьян-Катайский кантон
 Тамьян-Таймас